Робер Сабатье (; 17 августа 1923, Париж — 28 июня 2012, Булонь-Бийанкур) — французский прозаик и поэт, член Гонкуровской академии. Автор романов, эссе, сборников афоризмов, сборников стихов, а также девятитомной «Истории французской поэзии».

Биография 
Предки писателя — из Оверни, сам он родился и рос в Париже. Посещал школу в квартале Монмартр, потом в квартале канала Сен-Мартен. С 1950 служил в издательстве «Пресс-Юниверситер-де-Франс», позднее стал литературным редактором издательства Альбен Мишель. С 1978 работал на радио.

Робер Сабатье умер 28 июня 2012 года в госпитале Амбруаз-Паре в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур.

Творчество 
Дебютировал книгой стихов Празднества солнца (1952), его поэзия близка по тональности к сюрреализму. Свои школьные годы описал в цикле из восьми автобиографических романов «Роман Оливье», особенно популярным из которых был «Шведские спички» (1969), разошедшийся в количестве 200 000 экземпляров и экранизированный в 1996 для телевидения Жаком Эрто. Последние романы серии, «Оливье 1940» (2003) и «Военные трубы» (2007), написаны в более жёстком стиле, близок к поэтике Чорана и Пьера Мак-Орлана.

Признание 
Получил премию Арто (1952, первый лауреат этой премии), поэтическую премию Аполлинера (1955), Большую премию Французской академии за поэзию (1969). В 1971 был избран в Гонкуровскую академию, а позднее в Академию Малларме.

В 2011 году награждён Большим крестом ордена «За заслуги» (великий офицер — 1998, командор — 1988).

Произведения Сабатье переведены на 15 языков. Его роман Бульвар (1956) экранизировал Жюльен Дювивье (1960).

Публикации на русском языке 
 Шведские спички. М.: Прогресс, 1975

Примечания

Ссылки 

 Библиография на сайте Гонкуровской академии
 На сайте IMDB

Поэты XX века
Писатели Франции XX века
Поэты Франции
Похороненные на кладбище Монпарнас